LBA est un code qui peut signifier :
 Libye, selon la liste des codes pays du CIO,

 En informatique :
 Logical block addressing, une façon d'accéder aux disques durs,
 Little Big Adventure, un jeu vidéo

 en biologie :
 Lavage bronchoalvéolaire,
 Attraction des longues branches en philogénie (long branch attraction)

 En droit en Suisse :
 Loi sur le blanchiment d'argent,

 En aéronautique :
 Luftfahrt Bundesamt, l'autorité de régulation aérienne allemande.

Code